Алахан Султан, Аля-хан султан Абиль-оглы () — один из лидеров уйгурского восстания 1864 года в Илийском крае и правитель Илийского султаната, государства, существовавшего на территории Восточного Туркестана ныне Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Биография 

Алахан Султан родился в Кульдже, в семье уйгурских чиновников. Активный участник восстания уйгуров и дунган в Илийском крае (1864 г.), один из организаторов восстания наряду с Абдурасул-беком и Садыр Палваном.
После убийства Абдурасул-бека в 1865 году, Мазамзат-беком ставшим правителем государства, начинается противостояние между различными группировками уйгуров, а также обостряется конфликт с дунганами.

После взятия китайской крепости Баяндай 2 февраля 1865 года силами Алахана и Садыр Палвана, их группировка усиливается. В результате серии заговоров и убийств, к власти приходит Мулла Шавкат-ахун. В 1866—1867 годах, в ходе нескольких столкновений с дунганами, силы Алахана одерживают победу и полностью устанавливают контроль над территорией Илийского края. В этом же году свергается с престола Мулла Шавкат-ахун, и Алахан лидерами илийских уйгуров избирается султаном.

Похоронен на мусульманском кладбище района компактного проживания уйгуров Алматы, на бывших землях поместья Алахан Султана, называемых в народе Султан Курганом.

Персоналии:Уйгуры
Политики Китая
Персоналии:Синьцзян-Уйгурский автономный район
Илийский султанат
Похороненные на мусульманских кладбищах